Индустриальный — посёлок в  Екатериновском районе Саратовской области. Административный центр сельского поселения Индустриальное муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 7 километров по прямой на север от районного центра поселка  Екатериновка.

История
Официальная дата основания 1924 год.

Население 
Постоянное население составило 1283 человека (русские 92%) в 2002 году, 1332 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Екатериновского района